Vetesläktet (Triticum) är ett släkte gräs med cirka 20 vildväxande och odlade arter. Det har sitt ursprung i ”Bördiga halvmånen” i Medelhavsområdet och västra Asien, men odlas nu över hela världen. Enkornsvete (Triticum monococcum) började odlas för minst 10 000 år sedan, och nu är vetet jordens mest odlade sädesslag med omkring 700 sorter. 2007 låg världsproduktionen på 607 miljoner ton, vilket gjorde det till det tredje mest producerade sädesslag efter majs (784 miljoner ton) och ris (651 miljoner ton). Globalt sett är vetet den ledande källan till protein från grönsaker i människans föda, och har högre proteininnehåll än både majs och ris, de andra större sädesslagen. Vete används i större utsträckning än majs till mat, då mycket av majsen används som djurföda.

Vete var en huvudfaktor för framväxten av stadsbaserade samhällen i civilisationens vagga, då det var en av de första grödor som lätt kunde odlas storskaligt, och hade dessutom fördelen att det gav en skörd som gav lång förvaring av mat. Vetekorn är en stapelvara som används för att göra mjöl till jästa, platta och ångbakade bröd, kakor, biskvier, tårtor, frukostflingor, pasta, nudlar, couscous och för jäsning av öl och andra alkoholhaltiga drycker eller biobränsle. 

Vete planteras till en begränsad mängd som foder till boskap, och dess strån kan användas till stråtak. Typiskt för släktet är flerblommiga småax i tvåsidigt ax. Självbefruktning är vanlig, men korspollinering förekommer.

Arter
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Referenser

Noter

Externa länkar 
ITIS

Vete
Veten